Вёрнер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вёрнер, Манфред (1934—1994) — немецкий государственный и военный деятель.
 Вёрнер, Наталия (род. 1967) — немецкая киноактриса.